Miejscowości w USA:
 Surf City – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Ocean
 Surf City – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pender